Die Gastein Ladies 2008 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 20. Juli in Bad Gastein ausgetragen wurde. 

Das Turnierfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern. Die Doppelkonkurrenz bestritten 16 Teams.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

2008
WTA Tour 2008